В связи с неоднозначностью перевода латинских названий животных, под названием лососёвые могут пониматься следующие таксоны:
 Лососёвые  — единственное семейство рыб в отряде лососеобразных.
 Лососёвые  — одно из подсемейств рыб в семействе лососёвых.